De Slowaakse voetbalclub FC Spartak Trnava speelt sinds 1960 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Spartak Trnava

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Slowakije
Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije

FC Spartak Trnava
Spartak Trnava